Калмансон — еврейская фамилия (от мужского личного имени Калман). Известные носители:

 Калмансон, Гилель Моисеевич (1868—1937) — писатель, литературный критик.
 Калмансон, Лабори Гилелевич (1901—1937) — русский советский поэт, литературный критик, один из руководителей ВАПП, сын Г. М. Калмансона.